Брює́р-ле-Шате́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 32 км на південь від Парижа, 18 км на захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1217 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3219,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 Офіційний сайт. 
 Брюєр-ле-Шатель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Брюєр-ле-Шатель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн